Akanvaara kan syfta på följande platser:

Finland 

 Akanvaara (kulle i Lappland), Östra Lappland, 
 Akanvaara (kulle i Norra Österbotten), Koillismaa, 

Robotskapade Finlandförgreningar